Der Kanton Gâtinais en Bourgogne ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 24 Gemeinden im Arrondissement Sens und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Saint-Valérien.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Gâtinais en Bourgogne